Dáctilo (del griego δάκτυλος, ‘dedo’) puede aludir a:

 Dáctilo, en la métrica grecolatina, un metro compuesto por una sílaba larga y dos breves. Usados también en la poesía hispánica en los dodecasílabos y otros.
 Una gramínea, el Dactylis glomerata.
 Un dáctilo, es una criatura de la mitología griega.
 Dáctilo, un pequeño satélite que orbita alrededor del asteroide (243) Ida.